Никита Александров: Александров, Никита Алексеевич (1905—1971) — Герой Советского Союза.
 Александров, Никита Игоревич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Александров, Никита Дмитриевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Александров, Никита Михайлович (1923—1992) — советский военный хирург, генерал-майор медицинской службы, профессор.